Korrelationstest steht für:

 Korrelationstest (Statistik)
 Korrelationstest (Software)